Ferrari F93A — гоночный автомобиль с открытыми колёсами команды Scuderia Ferrari, выступавший в Чемпионате мира Формулы-1 сезона  года.

История 
Ferrari F93A был сконструирован Жан-Клодом Мижо. Автомобиль комплектовался 740-сильным V-образным 12-цилиндровым двигателем собственного производства и шинами Goodyear. Пилотами команды были француз Жан Алези и австрийский ветеран Герхард Бергер, вернувшийся в команду после 3 лет в McLaren Honda.

Пилотируя F93A, Алези и Бергер были довольно успешны. Лучшим результатом Алези стало 2 место на Гран-при Италии, а команда завершила сезон на 4 месте в Кубке конструкторов с 28 очками, на 44 очка позади занявшего 3 место Benetton с мотором Ford V8.

Автомобили имели красно-белую ливрею в противовес классической полностью красной, что было почти идентично ливрее Dallara F192.

F93A в 1994 году сменило более совершенное шасси Ferrari 412T.

Результаты в чемпионате мира Формулы-1

Примечания

Ссылки 

Шасси Ferrari Формулы-1